Holy Cross (engl. „Heiliges Kreuz“) ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Holy Cross (Alaska)
 Holy Cross (Iowa)
 Holy Cross (Wisconsin), im Ozaukee County
 Holy Cross Township, Clay County, Minnesota

Siehe auch:
 Holy Cross Cemetery, Friedhöfe
 Holy Cross School, Schulen
 College of the Holy Cross, Jesuitenhochschule in Worcester, Massachusetts, Vereinigte Staaten